Courmont kan syfta på:
 Courmont, Aisne
 Courmont, Haute-Saône